Asterix og Kleopatra har flere betydninger:

 Asterix og Kleopatra (tegneserie) – et tegneseriealbum i Asterix-serien
 Asterix og Kleopatra (tegnefilm) – en tegnefilm om Asterix baseret på tegneseriealbummet
 Asterix & Obelix 2: Mission Kleopatra - en spillefilm om Asterix baseret på tegneseriealbummet